3 miejscowości w Polsce: 
 Raszowa – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lubińskim, w gminie Lubin 
 Raszowa – wieś w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Tarnów Opolski 
 Raszowa – wieś w woj. opolskim, w pow. strzeleckim, w gminie Leśnica

Zobacz też: Raszowa Mała, Raszowa (przystanek kolejowy)